Puynormand  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
2008–2014 Guy Lafarge
2014–2020 Joël Bayle

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Források 
Prefektúrák
annuaire-mairie.fr

Jegyzetek 

Gironde megye települései